dawne gminy:
 gmina Głębokie – gmina wiejska, powiat dziśnieński, woj. wileńskie
 gmina Głębokie – gmina wiejska, powiat gryficki, woj. szczecińskie (od 1946 gmina Mrzeżyno)

Zobacz też: gmina Głęboka.